Personen
 Michael Sarrazin (22 mei 1940-17 april 2011), Canadees acteur
 Thilo Sarrazin (12 februari 1945), Duits politicus
 Stéphane Sarrazin (2 november 1974), Frans autocoureur
 Cyprien Sarrazin (13 oktober 1994), Frans alpineskiër

 Plaatsen
 Castel-Sarrazin, gemeente in het Franse departement Landes (regio Aquitanië)